

Sezona 2009./10. 

Ovo je druga sezona Jadranske vaterpolske lige, sudjeluje 13 momčadi.

Ljestvica (ligaški dio natjecanja)

Final Four 
Igrano u Dubrovniku 6. i 7. svibnja 2010.

Konačni plasman 
VK Jadran HN - pobjednik natjecanja
VK Jug
VK Primorac
HAVK Mladost

Priznanja 

Za najboljeg igrača JVL u sezoni 2009./10. proglašen je Aleksandar Ivović igrač VK Jadran Herceg Novi. Isti je igrač sa 68 postignutih golova u ligaškom dijelu natjecanja proglašen najboljim strijelcem lige.

Vanjske poveznice 
 Službena stranica natjecanja 
 Crowatrpolo - Prvi hrvatski vaterpolski portal

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2009./10.

Izvori 

2009-10